Der Einbrecher ist der Titel von
 Der Einbrecher (1972), niederländischer Gangsterfilm von Franz Weisz
 Der Einbrecher (1987), sowjetisches Filmdrama von Waleri Ogorodnikow

Siehe auch:
 Einbrecher